Lohenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lohenkari (ö, lat 60,58, long 21,73), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Lohenkari (ö, lat 60,59, long 21,45), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar